Black Notley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Great Notley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 White Notley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex